Скуо́дасский райо́н (Скуодасское районное самоуправление; ) — муниципальное образование в Клайпедском уезде Литвы.

История 
7 декабря 1959 года к Скуодасскому району были присоединены части территорий упразднённых Салантайского и Седаского районов.

Населённые пункты 
 1 город — Скуодас;
 4 местечка — Барстичяй, Илакяй, Лянкимай и Моседис;
 171 деревня.

Численность населения (2001):
 Скуодас — 7 896
 Моседис — 1 379
 Илакяй — 1 165
 Лянкимай — 779
 Барстичяй — 659
 Даукшяй — 601
 Нотенай — 482
 Шаукляй — 467
 Шатес — 457
 Мажейи-Рушупяй — 451

Административное деление 
Скуодасский район подразделяется на 9 староств:
 Александрийское (; адм. центр: Александрия)
 Барстичяйское (; адм. центр: Барстичяй)
 Илакяйское (; адм. центр: Илакяй)
 Лянкимайское (; адм. центр: Лянкимай)
 Моседское (; адм. центр: Моседис)
 Нотенайское (; адм. центр: Нотенай)
 Скуодасское (; адм. центр: Скуодас)
 Скуодасское городское (; адм. центр: Скуодас)
 Шатесское (; адм. центр: Шатес)

Достопримечательности 
Источник Труйкинас — памятник природы, родник. В 1980 году источник объявлен гидрологическим памятником природы. В 2002 году вошёл в список охраняемого природного наследия.

Валун Барстичяй (Пуокес) — огромный гранитный камень (длина — 13,4 м, высота — 3,6 м, ширина — 7,5 м, вес — около 680 тонн) ледникового происхождения у деревни Пуокес. Самый большой валун Литвы, принесённый ледниками с юго-запада Финляндии 13—14 тысяч лет назад. В 1968 году объявлен геологическим памятником.

Микитайская жертвенная гора () — холм, на котором, по преданиям, приносились жертвы и некогда стояла церковь; на склоне холма находится крупный валун с углублением, напоминающим отпечаток стопы, в которой усамтривают стопу чёрта.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Районы Литвы
Клайпедский уезд
Скуодасский район